Zlatno kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Zlatno (okres Poltár)
 Zlatno (okres Zlaté Moravce)